Cantonul Haroué este un canton din arondismentul Nancy, departamentul Meurthe-et-Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Affracourt || align="right" | 114 || align="right" | 54740 || align="right" | 54005
|-
| Bainville-aux-Miroirs || align="right" | 316 || align="right" | 54290 || align="right" | 54042
|-
| Benney || align="right" | 517 || align="right" | 54740 || align="right" | 54062
|-
| Bouzanville || align="right" | 65 || align="right" | 54930 || align="right" | 54092
|-
| Bralleville || align="right" | 163 || align="right" | 54740 || align="right" | 54094
|-
| Ceintrey || align="right" | 741 || align="right" | 54134 || align="right" | 54109
|-
| Crantenoy || align="right" | 106 || align="right" | 54740 || align="right" | 54142
|-
| Crévéchamps || align="right" | 304 || align="right" | 54290 || align="right" | 54144
|-
| Diarville || align="right" | 435 || align="right" | 54930 || align="right" | 54156
|-
| Gerbécourt-et-Haplemont || align="right" | 217 || align="right" | 54740 || align="right" | 54221
|-
| Germonville || align="right" | 104 || align="right" | 54740 || align="right" | 54224
|-
| Gripport || align="right" | 217 || align="right" | 54290 || align="right" | 54238
|-
| Haroué || align="right" | 434 || align="right" | 54740 || align="right" | 54252
|-
| Housséville || align="right" | 156 || align="right" | 54930 || align="right" | 54268
|-
| Jevoncourt || align="right" | 64 || align="right" | 54740 || align="right" | 54278
|-
| Laneuveville-devant-Bayon || align="right" | 195 || align="right" | 54740 || align="right" | 54299
|-
| Lebeuville || align="right" | 153 || align="right" | 54740 || align="right" | 54307
|-
| Lemainville || align="right" | 318 || align="right" | 54740 || align="right" | 54309
|-
| Leménil-Mitry || align="right" | 2 || align="right" | 54740 || align="right" | 54310
|-
| Mangonville || align="right" | 229 || align="right" | 54290 || align="right" | 54344
|-
| Neuviller-sur-Moselle || align="right" | 252 || align="right" | 54290 || align="right" | 54399
|-
| Ormes-et-Ville || align="right" | 177 || align="right" | 54740 || align="right" | 54411
|-
| Roville-devant-Bayon || align="right" | 680 || align="right" | 54290 || align="right" | 54465
|-
| Saint-Firmin || align="right" | 233 || align="right" | 54930 || align="right" | 54473
|-
| Saint-Remimont || align="right" | 338 || align="right" | 54740 || align="right" | 54486
|-
| Tantonville || align="right" | 600 || align="right" | 54116 || align="right" | 54513
|-
| Vaudeville || align="right" | 172 || align="right" | 54740 || align="right" | 54553
|-
| Vaudigny || align="right" | 41 || align="right" | 54740 || align="right" | 54554
|-
| Voinémont || align="right" | 316 || align="right" | 54134 || align="right" | 54591
|-
| Xirocourt || align="right" | 403 || align="right" | 54740 || align="right" | 54597
|}
 
 

Cantoane în Meurthe-et-Moselle